Aechmea laxiflora est un synonyme taxinomique de plantes de la famille des Bromeliaceae :
 Aechmea laxiflora (Baker) Mez [illégitime], synonyme de Aechmea blanchetiana ;
 Aechmea laxiflora Benth., synonyme de Aechmea bracteata.

Synonyme d'espèce de Bromeliaceae (nom scientifique)
Flore endémique du Brésil
laxiflora